Султанија Михримах (тур. Mihrimah Sultan; 1575 — 1579, Истанбул) је била ћерка Мурата III и султаније Сафије.

Рођење 
Једни извори верују да је њена мајка највероватније била Сафије султанија, а други да је њена мајка била непозната конкубина. Познато је да је Сафије годину дана након смрти Михримах султаније, ћерке Сулејмана Величанственог, родила ћерку која је и највероватније добила име у част покојне тетке Мурата III, коју је он веома поштовао. 

Неки верују да је она рођена 1592. године, међутим, Османски регистар указује да је 1595. године, када јој је отац умро, била међу његовим старијим ћеркама, што највероватније и указује да је била ћерка Сафије султаније. Рођена је најкасније 1579. године.

Први брак 
Михримах је била први пут удата током владавине брата Мехмеда III, али како су подаци о његовим ћеркама, супругама и свадбама током његове владавине јако лоше очувани, то мора да је било најкасније 1599. године. 

Њен најпознатији брак одвио се, према појединим изворима, у јулу 1613. године, када ју је братанић Ахмет I удао за коњушара Ахмед-пашу, који је касније био гувернер Румелије (1614) и Дамаска(1615-1618). Међутим, према мноштву других извора, Михримах је удата 1604. године заједно са својим сестрама Ајше и Фатмом.

Други брак 
Након смрти Ахмед-паше 1618, Осман II је одлучио да за новог гувернера Дамаска постави Черкез Мехмед Али-пашу којег је исте године и оженио са Михримах. 1621 године Али-паша је добио место у Дивану. Током владавине Мурата IV, Мехмед Али-паша је постао велики везир 3. априла 1624, све док се није разболео и умро  28. јануара 1625 у Токату.

Остатак живота 
Након смрти Али-паше, остатак живота Михримах султаније остаје непознат, као ни то да ли је више била удавана.

Смрт 
Умрла је 1630-их током владавине Мурата IV. Сахрањена је у Аја Софији, крај оца,мајке,браће и сестара.

Референце 
__БЕЗКС__
Рођени 1579.
Османско царство